Schwappach ist ein Name und Namensteil geographischer Gegenstände:

 Schwappach, Alternativname für den Unterlauf des Steinsfelder Mühlbachs, linker Zufluss des Seebachs nach Wonfurt, Landkreis Haßberge, Bayern
 Oberschwappach, Kirchdorf der Gemeinde Knetzgau im Landkreis Haßberge, Bayern
 Unterschwappach, Kirchdorf der Gemeinde Knetzgau im Landkreis Haßberge, Bayern

Schwappach ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Schwappach (1851–1932), deutscher Forstwirtschaftler
 Blanche Schwappach-Pignataro (* 1968), deutsche Molekularbiologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Schwabbach (Begriffsklärung)